Lump steht für:
 Lump, Schimpfwort, siehe Haderlump
 Escherndorfer Lump, Weinlage in Escherndorf, Landkreis Kitzingen, Unterfranken
 Lump (Dachshund), Hund des spanischen Künstlers Pablo Picasso
 Herz-Ober im Kartenspiel, siehe Schafkopf-Sprache #Kartennamen
 Lumpfisch, siehe Seehase (Fisch)

Personen:
 Anton Lump (1866–1943), österreichischer Parlamentarier

Siehe auch:
 Lumpen
 Lumper und Splitter
 Lumpp